Ростислав I Кијевски (око 1110—1167.) био је велики кнез Кијевске Русије 1154. и од 1159. до 1167. године.

Биографија 
Ростислав је био син Мстислава I Кијевског и Кристине Шведске. Када је Јарослав II протеран из Новгорода, Ростислав је добио управу над градом. Постао је принц Новгорода 17. априла 1154. године. Када је Изјаслав II умро, Ростислав је напустио Новгород како би постао велики кнез Кијева. Великаши Новгорода збацили су са власти Ростиславовог сина Давида и заменили га Мстиславом Јуријевичем, сином Јурија Долгоруког. Прва Ростиславова владавина трајала је недељу дана. Изјаслав III Кијевски, син Давида Свјатославича, протерао га је са престола. Ростислав је побегао у Чернигов где се задржао до 1159. године када је успео да поново заузме кијевски престо. Владао је до своје смрти.

Породично стабло

Види још 
 Списак великих кнежева Кијева

Литература 
 

Рођени 1110.
Умрли 1167.
Велики кнежеви Кијева
Династија Рјурикович
Руски светитељи